Waraou steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Dargol in Niger, siehe Waraw
 ein Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger, siehe Waragou (Gueskérou)
 ein Dorf in der Gemeinde Tibiri (Maradi) in Niger, siehe Waraou (Tibiri)